Trojaki – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Trojaki – żleb w Dolinie Jarząbczej w polskich Tatrach Zachodnich